Aliza Olmert (1946) – artista israeliana
 Ehud Olmert (1945) – politico israeliano